Ел Параисо има више значења:

 Ел Параисо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Параисо, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Параисо (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Параисо, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Параисо, Санта Рита, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Параисо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Параисо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Параисо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Параисо, Ел Капиро (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Параисо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Параисо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Параисо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Параисо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Параисо (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Параисо (Кармен, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Параисо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Параисо (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Параисо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Параисо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Параисо (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Параисо (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Параисо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Параисо (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Параисо (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Параисо, Ла Сога (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Параисо (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Параисо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Параисо, Делфино Кариљо Алварадо (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Параисо (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Параисо, Балнеарио (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Параисо, Салвадор Кобијан (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Параисо (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Параисо (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Параисо (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Хуарез, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо, Ел Еден (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Осумасинта), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо, Ел Москито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо, Ла Пресиоса (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо, Ла Уерта (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо, Сан Франсиско (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 , насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Параисо (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо (Хуарез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Параисо, Мекостла (Тлавак), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Параисо (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Параисо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Параисо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Параисо, Ранчо ел Сењор Кура (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Параисо, Сан Хосе (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Сан Фелипе, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Параисо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Илијатенко), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Параисо (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Параисо (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Параисо (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Параисо (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Параисо (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Параисо (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо, Гранха Провиденсија (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Туспан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Параисо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо, Форахера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо, Ел Таренго (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо (Туспан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо, Ла Анторчита (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Параисо, Ел Крусеро (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Параисо, Балнеарио (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Параисо, Траилер Парк (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Параисо (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Параисо, Балнеарио (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Параисо (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Параисо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Параисо, Сан Антонио Меса де лас Пиједрас (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Параисо (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Параисо (Кармен, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Параисо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Параисо (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Параисо (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Параисо (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Параисо (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо, Пало Верде (Сан Херонимо Тавиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо, Ранчо ел Параисо (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Сантијаго Накалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Санто Доминго Теохомулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Параисо (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Уизилан де Сердан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо, Ла Меса (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Тепеака), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Тепеохума), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Параисо (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Параисо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Параисо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Параисо (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Параисо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Параисо (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Параисо (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Параисо (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Параисо (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Параисо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Параисо (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Параисо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Параисо (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Параисо (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Параисо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Параисо, Ла Ислита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Параисо (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Параисо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Параисо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Параисо (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Параисо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Параисо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Параисо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Параисо, Рестауранте (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Параисо, Сервисио Аерео (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 , насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Параисо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Параисо, Бодега (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Параисо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Параисо (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Параисо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Параисо (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Параисо (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Параисо (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо, Ел Ранчито (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо, Сан Педро (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо, Ефрен Ескамиља Варгас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо, Хорхе Риос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо, Кебрадора де Пиједра (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо, Лас Пагвас (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Параисо (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Параисо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Параисо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Ел Еден (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Ел Росиљо (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Лос Салинас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Сан Франсиско (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Ла Крема (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Параисо Уно (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Луис Алберто Јањез (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Ехидо Пасо дел Мачо (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Лас Трес Крусес (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Ел Отатал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Амплијасион де ла Унион (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Туспан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Ла Чарка (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо, Франсиско Домингез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Параисо (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Параисо (Прогресо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Параисо (Сан Фелипе, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Параисо, Рајмундо Кампос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Параисо (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Параисо (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Параисо, Ел Техабан (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Параисо, Ел Техабан (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Параисо (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику